Nekrassowski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Nekrassowski (Moskau), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Moskau

 Nekrassowski (Krasnodar), Weiler in der Region Krasnodar
 Nekrassowski (Orenburg), Siedlung in der Oblast Orenburg
 Nekrassowski (Tambow), Siedlung in der Oblast Tambow

Siehe auch:
 Nekrassowskaja (Begriffsklärungsseite)
 Nekrassowskoje